Шуберт, Иоганн
 Шуберт, Иоганн Андреас (1808—1870) — немецкий инженер, архитектор и конструктор.
  (1717—1774) — немецкий теолог-евангелист.